Зачёт Кубка мира по биатлону 2011/12 по эстафетам. 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта.

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Примечание 
DNS − сборная была заявлена, но не стартовала
DNF − сборная стартовала, но не финишировала
— − сборная не участвовала в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (женщины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по смешанным эстафетам на сайте IBU 

Эстафеты